Уикипедия на малаялам () е раздел на малаялам в Уикипедия. Проектът започва работа на 21 декември 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Малаялам
Малаялам